Хартвиг () — имя собственное.

Имя 
 Хартвиг I (ум. 985) — пфальцграф Баварии с 977 года.
 Хартвиг II (ок. 985—1027) — пфальцграф Баварии и граф в Нижнем Зальцбурггау с 1001 года, из рода Арибонидов.

Фамилия 
 Хартвиг, Андре (род. 1983) — немецкий шорт-трекист, четырёхкратный призёр чемпионата Европы.
 Хартвиг, Рекс (1929—2022) — австралийский теннисист.
 Хартвиг, Юлия (1921—2017) — польская поэтесса, писательница и переводчик.
 Хартвиг, Эва Бригитта (Вера Зорина; 1917—2003) — немецкая и американская балерина, хореограф и актриса.
 Хартвиг, Эрнст (1851—1923) — немецкий астроном.

Другое 
 Хартвиг — большой древний ударный кратер в западной экваториальной области видимой стороны Луны.